Wyld steht für:
 Wyld (Mondkrater), Krater des Erdmondes

Wyld ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Wyld Ospina (1891–1956), guatemaltekischer Schriftsteller
 Evelyn Wyld (1882–1973), britische Textildesignerin und Innenarchitektin
 Harry Wyld (1900–1976), britischer Radrennfahrer
 Kris Wyld, Mitverfasser der Sendung Bananas in Pyjamas
 Laura Wyld, Baroness Wyld (* 1978), britische Politikerin (Conservative Party) und Life Peer
 Lew Wyld (1905–1974), britischer Radrennfahrer
 Percy Wyld (1907–1972), britischer Radrennfahrer 
 Ralph Wyld, Vibraphonist und Komponist
 Robert Stodart Wyld (1806–1893), schottischer Jurist und Autor
 William Wyld (1806–1889), britischer Maler und Lithograf

Siehe auch:
 Wylde
 Wild (Begriffsklärung)